Rehab (abbreviazione di Rehabilitation, riabilitazione in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema e televisione 
Rehab – film TV del 2003 diretto da Antonia Bird
Rehab – film del 2011 diretto da Rick Bieber

Musica 
Rehab – album dei Quiet Riot del 2006
Rehab – singolo di Amy Winehouse del 2006
Rehab – singolo di Rihanna del 2008
Rehab – album di Lecrae del 2010
Rehab – EP di Amy Winehouse del 2012
Rehab – album di Ketama126 del 2018
Rehab – gruppo musicale rock statunitense
R3hab –  produttore olandese